Sidi Bouzid (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Sidi Bouzid (stad), de hoofdstad van het gouvernement